Medek (Medková) je české příjmení. Toto příjmení pravděpodobně pochází z germánského osobního jména Medard mocný. Jeho nositeli jsou mimo jiné tyto osoby:

základní tvar
 Havel Medek z Valdeka († 1410) – český šlechtic
 Ignác Medek (1872–1953) – český katolický duchovní, vojenský kaplan a (v generálské hodnosti) přednosta vojenské duchovní služby v letech 1925 až 1935.
 Ivan Medek (1925–2010) – český novinář, disident a politik, syn Rudolfa, bratr Mikuláše
 Ivo Medek (* 1956) – český hudební skladatel a pedagog
 Ivo Medek Kopaninský (* 1936) – český malíř, kolážista, restaurátor a spisovatel
 Jiří Medek (* 1950) – český prozaik a novinář
 Ladislav Medek (???–1915) – československý fotbalista, útočník
 Leonard Medek (* 1962) – spisovatel
 Martin Medek z Mohelnice (1538–1590) –  9. arcibiskup pražský a 24. velmistr Křižovníků s červenou hvězdou
 Mikuláš Medek (1926–1974) – malíř, syn Rudolfa, bratr Ivana
 Miroslav Medek – motocyklový závodník
 Pavel Medek (1952–2015) – český ekonom a překladatel z anglického jazyka, bratr Vladimíra
 Richard Medek (* 1961) – český manažer
 Rudolf Medek (1890–1940) – generál a spisovatel, otec Mikuláše a Ivana
 Václav Medek (1922–1982) – český duchovní, vysokoškolský pedagog, teolog a církevní historik
 Vladimír Medek (1940–2022) – český ekonom a překladatel z angličtiny, španělštiny a portugalštiny, bratr Pavla

ženská podoba s přechýlením
 Emila Medková (1928–1985) – fotografka
 Jiřina Medková (1921–2020) – historička umění

Česká příjmení
Germánská příjmení